Аллея Героев в Сердобске — центральная аллея города Сердобск, была открыта в 1985 году. У входа в мемориальный комплекс города Сердобска можно прочитать слова: «На фронтах Отечественной войны 1941—1945 сражались 11800 сердобчан, 4685 из них не вернулись с полей сражений…». На аллее установлены бюсты тринадцати Героев Советского Союза, полного кавалера орденов Славы Залетова, Николая Андреевича и Героя России Андрея Вячеславовича Каляпина:

Мемориальный комплекс Вечный огонь… Братская площадь. Центральная аллея — Аллея Героев Советского Союза. В 1977 году открылся мемориальный комплекс посвященный воинам-сердобчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В центре мемориального комплекса горит Вечный огонь и установлен памятник с надписью: «Воинам сердобчанам павшим в боях 1941 1945» По периметру находится гранитная стела с вписанными имена павших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал продолжает аллея Героев, открытая в 1985 году, в год 40 летия Победы. Автор архитектор Б. И. Шляпин. Первоначально на Алле Героев были установлены стелы с фотографиями Сердобчан, удостоенных звания Героев Советского Союза, в 1987 году они заменены на бюсты из бронзы на гранитном постаменте. В 2018 году аллея Героев была полностью обновлена, установлены были также новые бюсты.

Быков, Михаил Никифорович (1914—1944) 

Гвардии майор, 1914 года рождения, из села Калинино Липецкой области. В детстве переехал с родителями в Сердобск. Работал грузчиком. Призван в Красную Армию в 1936 году. Окончил Тамбовское военное пехотное училище 22 июня 1941 года. М. Н. Быков принимал участие в боях на Западном, Юго-Западном, Воронежском, Сталинградском, 1-м Прибалтийском фронтах командиром роты мотострелкового батальона. Форсировал реку Западный Буг, участвовал в боях за город Люблин, Варшаву. 3 сентября 1944 года его батальон отбил 6 контратак противника, уничтожил 1000 солдат и офицеров, 3 танка, 4 бронемашины, 66 грузовиков, захватил большие трофеи. Но сам командир 13 сентября 1944 года в бою погиб. 26 сентября 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в Варшаве.

Горшков, Сергей Ильич (1911—1952) 

Сергей Ильич Горшков родился 1 сентября 1911 года в селе Секретарка Сердобского района (Пензенская область). Член ВКП(б) с 1943 года. Комбайнер. В феврале 1942 года воевал на разных фронтах. Его звание — старший сержант. Командир орудия
истребительно-противотанковой артиллерии. 24 июня 1944 года расчёт орудия в бою в Литве уничтожил 2 танка и до 40 гитлеровцев. 25 декабря 1944 года расчет орудия поддержал наступление стрелковой роты, подавил огонь 8-ми пулемётов, 4 дзотов, истребил до 60 солдат и офицеров.
24 марта 1945 года за проявленные мужество и героизм С. И. Горшкову присвоено звание Героя Советского Союза. Умер 8 ноября 1952 года. похоронен в с. Секретарка. Награждён орденами Ленина, Красного знамени, Красной звезды, медалями.

Гусев, Иван Алексеевич (1918—1945) 

Иван Алексеевич Гусев родился в с. Куракино (Пензенская область) в 1918 году. Работал в колхозе. В 1938 году призван в красную армию.
Артиллерист. Почти с первых дней на фронте. Участвовал в обороне Москвы. В разведке добыл «языка». Но был ранен. Медаль «За отвагу» — первая награда. Потом было много боёв на Центральном, 1-м Белорусском и Украинском фронтах.
Старший сержант, командир батареи. 22 января 1945 года в районе деревни Птанковице Познанского воеводства батарея
подверглась внезапной атаке противника. Командир первым изготовился и начал в упор расстреливать врага. Погиб весь
расчёт. Раненый командир продолжал сражаться с противником. Кончились снаряды, пошли в ход гранаты. Уничтожил до 30 солдат и офицеров и сам погиб в этом бою. 27 июня 1945 года И. А. Гусеву присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.
Похоронен в братской могиле в Птанковице. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной звезды, медалью «За отвагу».

Гущин, Фёдор Лаврентьевич (1925—1991) 

Родился 17 января 1925 года в селе Старая Студёновка Сердобского района. Работал слесарем в городе Дзержинске горьковской области. В 1943 году призван в Красную Армию. Окончил школу младших командиров.
Командир стрелкового отделения Ф. Л. Гущин при форсировании реки Днепр Гомельской области во главе отделения первым переправился через реку. На своём участке выбил противника из первой траншеи. Был ранен, но не оставил поле боя. Когда гитлеровцы обошли подразделение с фланга, он первым поднялся в атаку и увлёк товарищей. Манёвр противника был сорван. 15 января 1944 года Ф. Л. Гущину присвоено звание Герой Советского Союза.

Зайцев, Иван Дмитриевич (1909—1993) 
Гвардии полковник. И. Д. Зайцев родился в 1909 году в селе Александровка. Член КПСС. В 1928 году призван из Сердобска в Красную Армию после окончания 10 классов. Затем после окончания школы младших командиров был демобилизован. В 1933 году окончил Саратовский инженерно-мелиоративный институт. Был на Сталинградском, Центральном фронтах. Командовал 40-й инженерно-сапёрной бригадой. Отличился в боях. За умелое командование бригадой в боях по овладению населённым пунктом Цюхен, обеспечение надёжного прикрытия правого фланга войск
армии и постройку в рекордно короткий срок моста через реку Одер. 6 апреля 1945 года И. Д. Зайцеву присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал служить в армии. В 1972 году генерал-лейтенант И. Д. Зайцев уволен в запас.
Член Союза писателей. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды. Умер в 1993.

Калинкин Борис Тихонович (1913—1945) 

Родился в 1913 году, в семье крестьянина, в селе Дубасово. В 1939 году окончил авиационную школу в городе Балашове. В 1941 году был призван в Красную Армию. Назначен вторым пилотом 1-й авиадивизии авиации дальнего
действия. Путь от Волги до Эльбы был наполнен у капитана множеством дальних полётов на бомбометание вражеских
объектов, доставку военных грузов и продовольствия в тыл противника. 25 мая 1944 года выбросили десант для уничтожения
Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии. 4 июня 1944 года экипажу самолёта, в котором вторым пилотом был Б. Т. Калинкин, в трудном полете удалось выполнить боевое задание: вывезти из окружения югославских патриотов.
Было в ту ночь совершено 2 рейса. Штаб во главе с Маршалом Иосифом Броз Тито был вывезен. 20 июня 1944 Б. Т. Калинкину присвоено звание Героя Советского Союза. За этот же подвиг он удостоен также и звания «Народный Герой Югославии». Награждён орденом Ленина, медалями и высшей наградой Югославии. Погиб 10 июня 1945 года при авиационной катастрофе. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Стенды о герое есть в музее села Соколка.

Костенко, Михаил Фёдорович (1912—1995) 

Михаил Фёдорович Костенко в нашем городе после Победы продолжал службу в Вооружённых Силах. Активно участвовал
в общественной жизни района и города. А родился он в семье рабочих в городе Ростове-на-Дону в 1912 году. Там работал после ФЗУ в строительной организации. Затем окончил школу ГВФ, а в 1933 году — школу лётчиков-инструкторов в Москве.
С 1942 года призванный в Красную Армию гвардии капитан, командир эскадрильи бомбардировочного полка, он участвует в
выполнении боевых заданий по бомбардировкам военных объектов в глубоком тылу противника, полётах к партизанам на Центральном, Донском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградском сражении. Только во время боёв за Сталинград он совершил 80 боевых вылетов для нанесения бомбовых ударов по переправам через реку Дон, по аэродромам, скоплениям войск противника. Всего совершено 239 боевых вылетов для нанесения бомбовых ударов по переправам через реку Дон, по аэродромам, скоплениям войск противника. 15 мая 1945 года М. Ф. Костенко присвоено звание Героя Советского Союза. С 1957 года жил и работал в Сердобске. Активно участвовал в общественной жизни города, в военно-патриотической работе.
Умер в 1995 году, похоронен на городском кладбище. Награждён тремя орденами Красного Знамени, Отечественной войны первый степени, Красной Звезды, медалями.

Лашин, Георгий Иванович (1920—1946) 

Георгий Иванович Лашин из села Секретарка. Родился в 1920 году. Последние перед войной годы жил в Москве.
Окончил там 10 классов. В Красной Армии с 1940 года. В 1943 окончил военное авиационное училище. Начал свой
боевой путь в бомбардировочной авиации на Юго-Западном, 1 и 3-м Украинских фронтах. Старший лётчик 861 бомбардировочного авиационного полка. Совершил 138 боевых вылетов: в том числе 70 — на дальнюю разведку, и 51 — на фотографирование в глубоком тылу противника. По окончании войны, 18 августа 1945 года, Г. И. Лашин удостоен звания Героя Советского Союза. 18 апреля 1946 погиб в авиационной катастрофе. Похоронен в Москве. В Московской средней школе № 212, где он учился, установлена мемориальная доска. В Секретарской средней школе, в музее, оборудован стенд с рассказом о его ратном подвиге. Член КПСС с 1945 года. Награждён многими орденами и медалями.

Макаров, Николай Григорьевич (1917—1974) 

Николай Григорьевич Макаров удостоен звания Героя Советского Союза 29 июня 1945 года. Он командовал авиационной эскадрильей штурмовиков на 3-м Белорусском фронте. Прошёл большой путь, полный опасности. Воронежский, Калининский, 1-й Прибалтийский фронты. Совершил 115 боевых вылетов, провёл 15 воздушных боёв. На его счету 18 уничтоженных танков, 90 автомашин, 80 повозок, 14 полевых орудий, 6 складов боеприпасов, 500 солдат и офицеров. Коммунист с 1942 года, он подтвердил свою любовь к Родине. Только в 1957 году ушёл в отставку. Полковник. Жил в Бресте, работал там после войны председателем комитета ДОСААФ. А родился Н. Г. Макаров в городе Сердобске в 1917 году. В 1937 году призван в РККА из Сердобска. В 1940 году окончил военно-авиационное училище в г. Энгельсе. Испытал самые тяжёлые первые годы войны. Награждён орденом Ленина, тремя орденами красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями. Умер 15 мая 1974 года. Похоронен на Гарнизонном кладбище в Бресте.

В Сердобске в честь Героя названа улица. В сельхозтехникуме, который он окончил до войны, его ратным делам посвящён стенд в музее.

Силаев, Иван Сергеевич (1923—1981) 

Родился Иван Сергеевич Силаев 13 января 1923 года в селе Долгоруково. Окончил начальную школу. Потом работал в
Кузнецке на обувной фабрике. В 1943 году был призван в Красную Армию из Сердобска. Кавалерист. Служил в 61-м кавалерийском гвардейском полку на 1-м Белорусском фронте. Находясь в разведке, много раз добывал ценные сведения. Захватил легковую автомашину с высшими немецкими офицерами. В апреле 1945 года, находясь в разведке, успешно форсировал реку Шпрее и добыл ценные сведения о расположении войск противника. Уничтожил до 25 солдат, а десять гитлеровцев взял в плен. 15 мая 1946 года с учётом всех его героических подвигов И. С. Силаеву присвоено звание Героя Советского Союза. После войны герой — кавалерист вновь вернулся в Кузнецк. Приезжал много раз на Родину. Член КПСС с 1953 года. Награждён орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу» и другими медалями.

Лобанов, Спартак Михайлович (1924—1993) 

Родился 2 апреля 1924 года в крестьянской семье, в селе Салтыково. Среднюю школу окончил уже во Владимирской области в селе Бутылицкое. Призван в Красную Армию в 1942 году Маленковским райвоенкоматом. По окончании Рязанского военного пехотного училища в 1943 году направлен на фронт. Младший лейтенант Лобанов командовал взводом пулемётной роты 161-й стрелковой дивизии 40-й Армии Воронежского фронта. 23 сентября 1943 года в составе ударной группы батальона с частью пулемётного взвода на самодельных плавсредствах преодолел реку Днепр и повёл свою группу в бой за захват и расширение плацдарма. В бою уничтожено несколько солдат и офицеров врага и обеспечен общий успех группы на правом берегу реки. 23 октября 1943 года лейтенанту С. М. Лобанову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии, в 1966 году демобилизован в запас, затем в отставку. Работал в научно-исследовательском институте в Ленинградской области. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, медалями.

Тюрин, Михаил Петрович (1918—1940) 

Михаил Петрович стал первым и единственным Героем Советского Союза из сердобчан, кому эта высокая степень отличия
была присвоена до Великой Отечественной войны, в 1940 году. Младший лейтенант. Родился в 1918 году в рабочей семье в городе Сердобске. По окончании средней школы, а затем Борисоглебского училища военных лётчиков был направлен служить на Карельский перешеек, на Северо-Западный фронт. В советско-финляндской войне в качестве младшего лётчика 2-й авиационной истребительской эскадрильи, 44-й истребительской авиационной дивизии, 54-й истребительской авиационной дивизии с 1939 года участвует в боях. На 73-м боевом вылете 11 февраля 1940 года при штурме финского железнодорожного эшелона был подбит самолёт командира эскадрильи. Приземлился на вражеской территории. Решив спасти жизнь командира, отважный лётчик М. П. Тюрин, приземлился рядом, посадил командира на лыжину, но взлететь не успел. Настигли вражеские солдаты. Оба лётчика в неравном бою погибли. За мужество и храбрость 7 апреля 1940 года М. П. Тюрину присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в посёлке Горелово Ленинградской области. Награждён орденом Ленина. Посмертно.

Шабашов, Фёдор Филиппович (1914—1992) 

Фёдор Филиппович Шабашов родился в 1914 году, в селе Байка. До Великой Отечественной войны работал бригадиром в колхозе «Ударник» Ртищевского района. Член ВКП(б) с 1947 года. С июня 1941 участвует в боях на Западном, 2-м Украинском фронтах. Первый номер противотанкового ружья. Ещё будучи рядовым проявлял смелость, находчивость. Умело уничтожал огневые точки, танки и другую технику врага. В 1944 году в Молдавии, в месте переправы через реку Прут с умело выбранного рубежа под сильным огнём противника подбил 2 танка и три орудия. Обеспечивая продвижение своей группы пехоты по захвату переправы, он подобрался к танку противника, расстреливающего наших наступающих солдат, и со второго выстрела подбил его. Переправа была захвачена подразделением. Подвиг гвардейца высоко оценён, 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён Орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, другими орденами и медалями. Умер в 1992 году. Похоронен на городском кладбище в Сердобске.

Каляпин, Андрей Вячеславович (1979—1999) 

Андрей Вячеславович Каляпин родился 5 сентября 1979 года в селе Пригородное Сердобского района Пензенской области. В 1996 году окончил среднюю школу, в 1997 году Сердобское профтехучилище № 20 по специальности сварщик. В декабре 1997 года призван на военную службу во внутренние войска МВД России. После обучения направлен стрелком-водителем БТР разведывательной роты бригады особого назначения внутренних войск в городе Калач-на-Дону. Выполнял задачи в спецоперациях по разоружению незаконных бандформирований в Кадарской зоне республики Дагестан. 28 августа 1999 года участвовал в штурме горы Чабан, село Чабанмахи. Во время удержания занятых позиций прикрыл товарищей своим телом от разорвавшейся гранаты. Умер в госпитале на следующий день. Похоронен на кладбище села Пригородное. 14 октября 1999 года присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно. В его честь названа школа села Пригородное, где он учился.

Примечания

Ссылки 
 Поименный список погибших мемориального комплекса Вечный огонь и Братская могила

Сердобск
Аллеи и площади памяти, славы и звёзд
Памятники Пензенской области